Машкова, Гана (1949—1972) — чехословацкая фигуристка-одиночница.
 Машкова, Диана Владимировна (род. 1977) — российская писательница, журналист. Литературный обозреватель Коммерсантъ FM.
 Машкова, Инна Николаевна (род. 1970) — российская самбистка.
 Машкова, Кристина Геннадьевна (род. 1992) — российская футболистка.
 
 Машкова, Юлия (Хехнёва; род. 1980) — российская дзюдоистка и сумоистка.
 Машкова, Яна (род. 1964) — чешская шахматистка.

Составная фамилия
 Машкова-Благих, Александра Владимировна (род. 1990) — российская общественная деятельница, антипрививочница.